IPSC steht für:

 Institute for the Protection and Security of the Citizen (dt. Institut für Schutz und Sicherheit des Bürgers), Institut der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission
 International Practical Shooting Confederation, Träger einer Schießsportdisziplin

Die Abkürzung iPSC steht für:
 induzierte pluripotente Stammzelle, Typ von Stammzellen
 Intel iPSC (Intel Personal SuperComputer), Produktlinie von Intel-Parallelrechnern (iPSC/1, iPSC/2, iPSC/860)

Abkürzung